Roger Lacour, né le  à Amiens dans la Somme et mort le  dans la même ville, est un footballeur français qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

Références

Bibliographie

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'Amiens SC
Naissance en janvier 1951
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Décès en avril 2010
Décès à Amiens
Décès à 59 ans